Erlen peut faire référence à :

Toponymie 
 Erlen, une commune de Thurgovie en Suisse.

Autre 
 Erlen, le nom familier d'une fiole couramment appelée erlenmeyer.